YLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yalgoo (Australia)